Markt 9 steht für:

 Markt 9 (Dettelbach)
 Markt 9 (Bad Honnef)
 Markt 9 (Neustrelitz)
 Markt 9 (Wittenburg)